Bianca Toccafondi (1922-2004), actrice italienne,
  (1972-), homme politique italien.
 
Patronyme italien